Diretor Supremo foi o título utilizado para designar o cargo executivo unipessoal na Argentina e no Chile logo após a independência. Anteriormente o cargo executivo era exercido pelas juntas de governo e pelos triunviratos.

Breve Historia
O diretor supremo é também considerado o precursor ou o primeiro a ter a ideia de estabelecer uma república ou também um líder de um estado que se torna independente.

África e oriente médio
Durante os tempos da colonização nos finais do Século XIX e nos começos do Século XX os governos não se chamavam de diretorias mas sim a vezes de Protetorados ou Estado federal até 1960 quando se deu o inicio das independências de países na África, portanto, é considerado um diretor supremo o mais conhecido. São os chefes de estado e de governo da África do Sul de 1960 até 1994 os lideres eram sempre brancos ou de origens europeias.

Na Europa
Durante o processo de independências havia sempre uma revolta ou um estado que se tornava independente dentro daquela nação que mais tarde se tornava independente, vamos supor, a República Romana é uma espécie de precursora do que é hoje a Itália
o líder da antiga república se foi extinta é considerado diretor supremo.

Ásia e Oceania
Quando se dava algum conflito ou guerra havia o governo militar, como por exemplo a Ocupação do Japão e o Mandato do Pacífico Sul e também a Missão das Nações Unidas de Apoio a Timor-Leste, o governante de alta confiança ou o militar que ocupava o cargo de comando em maioria Americanos e Japoneses, um dos lideres mais famosos foi o brasileiro Sérgio Vieira de Mello portanto considerado diretor supremo.

No Brasil
O diretor supremo no Brasil nunca houve mas podemos ter uma sugestão de que eram os que tentaram proclamar uma república entres eles Carlos Frederico Lecor presidente da cisplatina, Bento Gonçalves presidente da republica rio-grandense e David Canabarro presidente da Republica Juliana mas considerado o primeiro diretor supremo foi Domingos José Martins presidente da república pernambucana.

Ver também
Diretor Supremo das Províncias Unidas do Rio da Prata
Diretor Supremo do Chile

História da Argentina
História do Chile